{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| V Afrikaanse Spelen
|-
| Deelnemende landen
| 43
|-
| Deelnemende atleten
| 
|-
| Evenementen
| 18 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 20 september, 1991
|-
| Sluitingsceremonie
| 1 oktober, 1991
|-
| Officiële opening door
| ---
|-
| Atleten eed
| ---
|-
| Jury eed
| ---
|-
| Olympische fakkel
| ---
|-
| Stadion
| ---
|}

De vijfde Afrikaanse Spelen''' werden gehouden van 20 september 1991 tot 1 oktober 1991, in Caïro, Egypte. 43 landen namen deel aan deze Spelen.

Het was de eerste keer dat een editie van de Spelen exact vier jaar na de vorige doorging. Deze Afrikaanse Spelen moesten bewijzen dat Caïro ook klaar was voor een gooi naar de Olympische Spelen maar door organisatorische problemen van bij de openingsceremonie werd dit plan maar afgeblazen.

De stadions zaten wel vol gedurende heel de Spelen, mede omdat de overheid gratis toegang verleende.

Medaillespiegel 

Multisportevenement in 1991
 1991
Sport in Caïro
Sportevenement in Egypte